Der Rajon Starobilsk (ukrainisch /; russisch /) ist eine 1923 (in seinen heutigen Grenzen 1966) gegründete Verwaltungseinheit innerhalb der Oblast Luhansk im Osten der Ukraine.

Der Rajon hat eine Fläche von 6938 km² und eine Bevölkerung von etwa 120.000 Einwohnern, der Verwaltungssitz befindet sich in der namensgebenden Stadt Starobilsk.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Bilowodsk, Markiwka, Milowe und Nowopskow.

Geographie 
Der Rajon liegt im Nordosten der Oblast Luhansk. Er grenzt im Norden (Oblast Woronesch, Rajon Kantemirowka) und Osten (Oblast Rostow, Rajon Tschertkowo und Rajon Millerowo) an Russland, im Süden an den Rajon Schtschastja, im Südwesten an den Rajon Sjewjerodonezk sowie im Westen an den Rajon Swatowe.

Durch den Rajon fließt in südlicher Richtung der Ajdar mit dessen Nebenfluss Bila (Біла) sowie im Westen der Hnyla Plotwa (Гнила Плотва), dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 60 und 190 Metern.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 8 Hromadas (1 Stadtgemeinde, 5 Siedlungsgemeinden, 2 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Stadt
 5 Siedlungen städtischen Typs
 186 Dörfer
 2 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Starobilsk
 Siedlungsgemeinde Bilowodsk
 Siedlungsgemeinde Biloluzk
 Siedlungsgemeinde Markiwka
 Siedlungsgemeinde Milowe
 Siedlungsgemeinde Nowopskow
 Landgemeinde Tschmyriwka
 Landgemeinde Schulhynka

Bis Juli 2020 war er auf kommunaler Ebene in eine Stadtratsgemeinde sowie 21 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Stadt
 57 Dörfer
 1 Ansiedlung

Städte

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Informationen zum Rajon (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Starobilsk